Blade kan syfta på:

 Brian Blade (1970–), jazztrummis och kompositör
 "The Blade" – amerikanske kroppsbyggaren Dexter Jackson
 Blade (bokserie) – serie sf-romaner av E. Jeffrey Lord
 Blade (seriefigur) – serietidningskaraktär i Marvel Comics
 Blade (filmserie) – filmer om seriefiguren Blade
 Blade (film)
 Blade II
 Blade: Trinity
 Blade: The Series –  TV-serie om seriefiguren Blade
 Blade (Puppet Master) – en av dockorna i Puppet Masterfilmerna